Никитские ворота может означать:

Названия крепостных ворот 
 Никитские ворота (Белый город) — утраченные ворота московского Белого города.
 Никитские ворота (Земляной город) — утраченные ворота московского Земляного города.

Топонимы 
 Никитские Ворота (площадь) — площадь на месте одноимённых ворот Белого города, снесённых в XVIII веке.